"Superiore", forma italianizada de "superior", pode significar:
 Alice Superiore, comuna italiana do Piemonte
 Albisola Superiore, comuna italiana da Ligúria
 Bleggio Superiore, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Occhieppo Superiore, comuna italiana do Piemonte
 Venegono Superiore, comuna italiana da Lombardia
 Castelluccio Superiore, comuna italiana da Basilicata
 Morbio Superiore, comuna suíça do Tessino
 Nocera Superiore, comuna italiana da Campânia
 Verderio Superiore, comuna italiana da Lombardia
 Comelico Superiore, comuna italiana do Vêneto
 Montoro Superiore, comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos